Иркутская область включает следующее количество населённых пунктов:
 66 городских населённых пунктов к началу 2023 года (в списках выделены оранжевым цветом), среди которых:
22 города,
44 посёлка городского типа (рабочих посёлка);
 1488 сельских населённых пунктов (по данным переписи 2010 года).

Численность населения населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года.

Города области (городские округа) 
Согласно Реестру, города области, не входящие в состав территорий районов.

Районы 

О населённых пунктах, входящих в состав Усть-Ордынского Бурятского округа, см.: 

 Населённые пункты Усть-Ордынского Бурятского округа.

Ангарский (Ангарский городской округ) 

Альтернативное название муниципального образования: Ангарское городское муниципальное образование.

Балаганский

Бодайбинский 

Официальное название муниципального образования: муниципальное образование города Бодайбо и района.

Братский

Жигаловский

Заларинский

Зиминский

Иркутский

Казачинско-Ленский

Катангский

Качугский

Киренский

Куйтунский

Мамско-Чуйский

Нижнеилимский

Нижнеудинский

Ольхонский

Слюдянский

Тайшетский

Тулунский

Усольский

Усть-Илимский

Усть-Кутский

Усть-Удинский

Черемховский

Чунский

Шелеховский

См. также 
 Административно-территориальное деление Иркутской области
 Городские населённые пункты Иркутской области

Примечания 

Иркутская область